Проха́нов — русская фамилия. Известные носители:
 
 Проханов, Иван Степанович (1869—1935) — российско-немецко-советско эмигрантский религиозный деятель. 
 Проханов, Сергей Борисович (род. 1952) — советский, российский актёр.
 Проханов, Ярослав Иванович (1902—1965) — советский учёный-ботаник, систематик, генетик. Сын И. С. Проханова, дядя А. А. Проханова.